Rio Leça - pequeno rio português
 Leça do Balio (outrora Leça do Bailio) - freguesia e vila do concelho de Matosinhos
 Leça da Palmeira - freguesia e vila do concelho de Matosinhos
 Leça Futebol Clube - clube de futebol português

Desambiguação